Серпуховськи́й прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України і Росії. Назва — на честь російського міста Серпухов.

Серпуховський провулок — провулок у місті Київ.

Серпуховський провулок — провулок у місті Єкатеринбург.
 Серпуховський провулок — провулок у місті Калінінград.
 Серпуховський провулок — провулок у місті Москва.
 Серпуховський провулок — провулок у місті Хабаровськ.

Провулки